Runda de calificare pentru Campionatul European UEFA din 1968 a constat din 31 de echipe împărțite în opt grupe: șapte din patru echipe și una din trei echipe. Fiecare câștigătoare a grupei a trecut în sferturile de finală. Sferturile de finală s-au disputat în două manșe, acasă și în deplasare. Câștigătoarele sferturilor de finală au promovat la turneul final.

Prima rundă

Grupa 1

 (*)NOTE: Numărul de spectatori raportat și ca fiind 6.257 

 (*)NOTE: Numărul de spectatori raportat și ca fiind 25.314 

 (*)NOTE: Numărul de spectatori raportat și ca fiind 35.000

Grupa 2

 (*)NOTE: Numărul de spectatori raportat și ca fiind 30.000 

 (*)NOTE: Numărul de spectatori raportat și ca fiind 35.000

 NOTE: În alte surse, golurile norvegienilor au fost marcate în ordinea: 1-1 Berg (23'), 2-1 Birkeland (47'), 3-1 Sunde (80'). 

 (*)NOTE: Numărul de spectatori raportat și ca fiind 35.000 

 (*)NOTE: În alte surse, golurile bulgarilor au fost marcate în ordinea: 1-0 Mitkov (43'), 2-0 Kotkov (44') (**)NOTE: Numărul de spectatori raportat și ca fiind 28.000 

 (*) NOTE: Numărul de spectatori raportat și ca fiind 55.000 

 (*)NOTE: Numărul de spectatori raportat și ca fiind 20.000

Grupa 3

* (abandonat la 1-1; meciul declarat anulat)

 (*)NOTE: Golul al treilea al sovieticilor a fost anunțat în alte surse ca un autogol al lui Helmut Wartusch. 

 Meciul a fost abandonat în minutul 83 din cauza manifestării fanilor din tribune. Meciul a fost declarat anulat de către UEFA.

Grupa 4

Grupa 5

 (*)NOTE: În alte surse: Alexandros Monastiriotis 

 (*)NOTE: Primul gol a fost anunțat în alte surse ca fiind un autogol al lui Erik Sandvad.

Grupa 6

Grupa 7

Grupa 8

Rezultatele Grupei 8 au fost formate dintr-o combinație de rezultate de la edițiile 1966-1967 și 1967-1968 ale British Home Championships

Runda a doua

<span style="font-size:90%"> Italia a câștigat cu 4-3 la general

<span style="font-size:90%"> USSR a câștigat cu 3-2 la general

<span style="font-size:90%"> Anglia a câștigat cu 3-1 la general

<span style="font-size:90%"> Iugoslavia a câștigat cu 6-2 la general

Italia, URSS, Anglia și Iugoslavia s-au calificat pentru turneul final.

Legături externe 
tables and results at RSSSF.com

Campionatul European de Fotbal